Андре́й Григо́рьев: 
 Григорьев, Андрей Андреевич (род. 1949) — специалист в области светотехники, доктор технических наук, профессор, заведующий кафедрой «Светотехника» (2004—2014) МЭИ.
 Григорьев, Андрей Владимирович (род. 1972) — российский лингвист, доктор филологических наук, профессор Московского педагогического государственного университета.
 Григорьев, Андрей Иннокентьевич — российский певец (баритон), музыкальный педагог, заслуженный артист РФ.
 Григорьев, Андрей Олегович (род. 1970) — российский легкоатлет, спринтер.
 Григорьев, Андрей Сергеевич (род. 1984) — заслуженный мастер спорта России по лыжному ориентированию.
 Григорьев, Андрей Степанович (1896—1967) — советский военный и политический деятель, комбриг.
 Григорьев, Андрей Терентьевич (1889—1941) — советский военачальник, генерал-майор войск связи.